FJD  ou F.J.D service entreprise de découpe au plasma et jet d’eau . 
est un sigle qui peut signifier :
 Front de la justice et du développement, un parti politique algérien. 

FJD est un code qui peut signifier:
 Dollar fidjien, la monnaie des Fidji, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies).

Code